Куния Даини (; род. ) — японский футболист и тренер. Выступал за сборную Японии. Был президентом Японской футбольной ассоциации

Клубная карьера 
В 1970 году после окончания университета Кэйо, Даини стал игроком «Урава Ред Даймондс» (ранее — «Мицубиси Моторс»). В составе клуба он становился чемпионом страны в 1973 и 1978 годах. Также становился обладателем Кубка Императора в 1971, 1973, 1978 и Кубка лиги в 1978 году. По окончании сезона Даини завершил игровую карьеру, сыграв 119 матчей и забив 1 гол в чемпионате. Также в 1973 году был включен в символическую сборную лиги.

Карьера в сборной 
12 июля 1972 года Даини дебютировал за сборную Японии против Камбоджи. В следующем году он участвовал в отборочных матчах к чемпионату мира, а в 1974 играл на Азиатских играх. Также за национальную команду он провел матчи квалификации на Кубок Азии 1976 и на Летние Олимпийские игры 1976 года. За неполных шесть лет в составе национальной команды Даини провел 44 матча, завершив выступления встречей с Кореей.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры Даини стал главным тренером родного «Мицубиси Моторс», в качестве преемника Кэндзо Ёкояма в 1984 году. Под его руководством клуб в течение двух лет становился бронзовым призером национального чемпионата (1986—1988). Но в сезоне 1988/1989 команда заняла последнее место в лиге и вылетела во второй дивизион (впервые в истории клуба), и Даини ушел в отставку.

С 1992 года работал в Японской футбольной ассоциации. Занимал должности вице-президента (2006—2012) и президента (2012—2016).

Статистика выступлений

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Президенты Японской федерации мини-футбола